Inflectarius downieanus är en snäckart som först beskrevs av Bland 1861.  Inflectarius downieanus ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
downieanus